Bouches-du-Rhône megyében 119 település található.

 (CUM)  Marseille városi körzete (2000).
 (CAAP) Aix-en-Provence agglomerációs körzete (2001).
 (CAAM) Arles-Crau-Camargue-Montagnette agglomerációs körzete (2004).
 (CAG)  Agglomeration community of Pays d'Aubagne et de l'Etoile (2007).
 (CAO)  Martigues agglomerációs körzete (2001).
 (CAS)  Salon-de-Provence agglomerációs körzete (2002)
 (SANB) Nord-Ouest de l'Étang-de-Berre(1984).